Довсон-Крік (англ. Dawson Creek) — місто на північному сході Канади у провінції Британська Колумбія.
 Розаріо Довсон, Роза́ріо Ізабе́ль До́всон (англ. Rosario Isabel Dawson; нар. 9 травня 1979) — американська акторка, продюсер, співачка та письменниця.
 1829 Довсон (1829 Dawson) — астероїд головного поясу, відкритий 6 травня 1967 року.
 Довсон Тернер (англ. Dawson Turner; 1775—1858) — англійський банкір та ботанік.
 Джейкоб Довсон (веслувальник), Джейкоб Довсон (англ. Jacob Dawson, нар. 2 листопада 1993) — британський веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон Європи.
 Скотт Довсон (англ. Scott Dawson, нар. 30 червня 1984, Вайтвіль, Північна Кароліна, США) — професійний американський реслер.